Ženská čtyřhra Nature Valley International 2018 probíhala ve druhé polovině června 2018. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Latisha Chan a Martina Hingisová, jehož členky nestartovaly společně. Hingisová ukončila po sezóně 2017 profesionální kariéru. Spoluhráčkou Chanové se stala Číňanka Pcheng Šuaj, s níž skončila v úvodním kole na raketách Beguové s Buzărnescuovou.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený kanadsko-čínský pár Gabriela Dabrowská a Sü I-fan, který ve finále zdolal rumunskou dvojici Irina-Camelia Beguová a Mihaela Buzărnescuová po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly čtvrtou společnou trofej. Dabrowská i Sü vybojovaly osmé deblové tituly na okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Barbora Strýcová (1. kolo)
  Andreja Klepačová /  María José Martínezová Sánchezová (čtvrtfinále, skreč)
  Latisha Chan /  Pcheng Šuaj (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Sü I-fan (vítězky)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Nature Valley International 2018